Een naam voor het gebied van het huidige Senegal en Gambia in de vroeg-koloniale tijd, zie Senegambia (17e eeuw)
 Een naam voor het gebied van het huidige Senegal en Gambia in de vroeg-koloniale tijd, zie Senegambia (19e eeuw)
 Een confederatie van Senegal en Gambia in de jaren 80 van de 20e eeuw, zie Senegambia (confederatie)
 Steencirkels van Senegambia
 De Senegambiastrip, de hoofdstraat van Kololi, Gambia.